Статья содержит информацию о памятных монетах Немецкого федерального банка, выпущенных в период с 1949 по 2001 год.

Немецкая марка была введена в обращение 20 июня 1948 года в американо-британско-французской зоне оккупации Германии. После образования в сентябре 1949 года Федеративной Республики Германии немецкая марка стала её денежной единицей. Чеканка монет немецкой марки была начата в 1948 году, а чеканка памятных монет — в 1953 году.

В ФРГ с 1953 по 2001 год были выпущены 87 памятных монет. Эти монеты выпускались с высоким содержанием серебра или из медно-никелевого сплава. Качество монет анциркулейтед (ST) и пруф (SP).
 
Первые пять памятных монет были выпущены в течение 14 лет. Они вышли очень небольшим тиражом и являются наиболее востребованными у коллекционеров, собирающих немецкие памятные марки. Из-за редкости этих монет существуют различные законные имитации (Монетный Акт § 11), но такие монеты не имеют ценности для нумизматов.
 
В последующие 34 года монеты выпускались практически каждый год (как правило по две монеты в год). Монета с портретом Лейбница вышла уже тиражом два миллиона экземпляров. Стоит отметить, что в 1990 году после присоединения ГДР тираж не был увеличен, хотя увеличилось население Германии.
 

Монеты с самым большим тиражом были выпущены в честь Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене. Серия из пяти монет номиналом 10 марок вышла тиражом каждой монеты по 20 миллионов единиц. Дизайн монет включал: символ Игр, лучи и спираль и надпись неправильной транслитерацией — Spiele der XX. Olympiade 1972 in Deutschland. После возражения Президента МОК Эвери Брендеджа вторая монета была выпущена с правильной транскрипцией — Spiele der XX. Olympiade 1972 in München — из-за того, что город проведения Игр первоначально не был указан.
 
Первоначально памятные монеты в 5 марок чеканились из серебряного сплава. С 1980 по 1986 год выпускались медно-никелевые монеты. С 1987 года выпускались памятные монеты номиналом 10 марок из серебряного сплава.
 
С 1 июля 1990 года немецкая марка ФРГ, в том числе в виде памятных монет ФРГ, получила статус законного платёжного средства на территории Германской Демократической Республики, вошедшей в октябре того же года в состав объединённой Германии.

Единственная золотая монета номиналом 1 марка была выпущена после внесения необходимых изменений в закон. Она соответствовала размерам обычных монет в 1 марку, но на аверсе вместо названия государства было помещено название Бундесбанка. Рыночная цена этой золотой монеты составляла 250 марок. Есть несколько позолоченных копий монеты, но по чеканке они явно отличаются от золотых монет и не ценятся в среде нумизматов. Последняя памятная монета с номиналом в марках была выпущена 5 сентября 2001 года.

С 1 января 2002 года Германия перешла на евро, поэтому следующая памятная монета, выпущенная 23 января 2002 года, была уже номиналом 10 евро. Этим монетам посвящена статья Памятные монеты евро Германии. Памятные монеты, как и другие денежные знаки в немецких марках, потеряли силу законного платёжного средства 1 марта 2002 года, но принимаются Бундесбанком для обмена на евро без ограничения срока.

Памятные монеты 5 марок 
В период с 1953 по 1986 год было выпущено 28 памятных монет номиналом 5 марок с содержанием серебра 62,5 %. В монетах номиналом 5 марок с содержанием серебра 62,5 %, вес чистого серебра (Feinsilber) составляет 7 грамм

{| class="wikitable"
| style="background-color:#DCE5E5;" colspan="7" |Номинал: 5 марок (28 монет; в период 1953—1979)
Материал: 62,5 % Серебро, 37,5 % Медь — Диаметр: 29 mm — Вес: 11,2 г
|-
! style="background-color:#DCE5E5;" colspan="2" | Изображение
! style="background-color:#DCE5E5;" rowspan="2" | Дата выпуска
! style="background-color:#DCE5E5;" rowspan="2" | Номинал
! style="background-color:#DCE5E5;" rowspan="2" | Монетный-двор
! style="background-color:#DCE5E5;" colspan="2" | Тираж
|-
! style="background-color:#DCE5E5;" | Аверс
! style="background-color:#DCE5E5;" | Реверс
! style="background-color:#DCE5E5;" | st
! style="background-color:#DCE5E5;" | sp
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"|Национальный музей Нюрнберга
|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|11 сентября 1953 || 5 марок || colspan=1|D || colspan=1|198.760 || colspan=1|1.240
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете
|-
|colspan=5|Аверс:  ()Реверс:  ()Гурт:  ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"| 150 лет со дня смерти Фридриха Шиллера
|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|9 мая 1955 || 5 марок || colspan=1|F || colspan=1|198.783 || colspan=1|1.217
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете
|-
|colspan=5|Аверс:  ()Реверс:  ()Гурт:  ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"|300 лет со дня рождения Людвига Вильгельма маркграфа Баден-Бадена
|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|1 ноября 1955 || 5 марок || colspan=1|G || colspan=1|198.000 || colspan=1|2.000
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете
|-
|colspan=5|Аверс:  ()Реверс:  ()Гурт:  ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"|100 лет со дня смерти Йозефа фон Эйхендорфа
|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|26 ноября 1957 || 5 марок || colspan=1|J || colspan=1|198.000 || colspan=1|2.000
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете
|-
|colspan=5|Аверс:  ()Реверс:  ()Гурт:  ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"|150 лет со дня смерти Иоганна Готлиба Фихте
|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|14 марта 1966 || 5 марок || colspan=1|J || colspan=1| 495.000 || colspan=1|5.000
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете
|-
|colspan=5|Аверс:  ()Реверс:  ()Гурт:  ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"|250 лет со дня смерти Готфрида Вильгельма Лейбница
|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|14 февраля 1967 || 5 марок || colspan=1|D || colspan=1| 1.925.000 || colspan=1|75.000
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете
|-
|colspan=5|Аверс: () ()Реверс: () ()Гурт: () ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"|200 лет со дня рождения Александра фон Гумбольдта и Вильгельма фон Гумбольдта|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|6 декабря 1967 || 5 марок || colspan=1|F || colspan=1| 1.940.000 || colspan=1|60.000
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете|-
|colspan=5|Аверс: () ()Реверс: () ()Гурт: () ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"| 150 лет со дня рождения Фридриха Вильгельма Райффайзена|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|17 октября 1968 || 5 марок || colspan=1|J || colspan=1| 3.942.500|| colspan=1|140.000
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете|-
|colspan=5|Аверс: () ()Реверс: () ()Гурт: () ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"|500 лет со дня смерти Иоганна Гутенберга|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|11 ноября 1968 || 5 марок || colspan=1|G || colspan=1| 2.930.000|| colspan=1|100.000
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете|-
|colspan=5|Аверс: () ()Реверс: () ()Гурт: () ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"|150 лет со дня рождения Макса фон Петтенкофера|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|18 декабря 1968 || 5 марок || colspan=1|D || colspan=1| 2.930.000|| colspan=1|100.000
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете|-
|colspan=5|Аверс: () ()Реверс: () ()Гурт: () ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"|150 лет со дня рождения Теодора Фонтане|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|17 ноября 1969 || 5 марок || colspan=1|G || colspan=1| 2.900.000|| colspan=1|170.000
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете|-
|colspan=5|Аверс: () ()Реверс: () ()Гурт: () ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"|375 лет со дня смерти Герарда Меркатора|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|8 июля 1970 || 5 марок || colspan=1|F || colspan=1| 4.804.000|| colspan=1|200.000
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете|-
|colspan=5|Аверс: () ()Реверс: () ()Гурт: () ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"|200 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|7 сентября 1971 || 5 марок || colspan=1|F || colspan=1| 4.800.000|| colspan=1|200.000
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете|-
|colspan=5|Аверс: () ()Реверс: () ()Гурт: () ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"|100 лет Германской империи|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|24 ноября 1971 || 5 марок || colspan=1|G || colspan=1| 4.800.000|| colspan=1|200.000
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете|-
|colspan=5|Аверс: () ()Реверс: () ()Гурт: () ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"|500 лет со дня рождения Альбрехта Дюрера|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|12 декабря 1972 || 5 марок || colspan=1| D || colspan=1| 7.800.000 || colspan=1|200.000
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете|-
|colspan=5|Аверс: () ()Реверс: () ()Гурт: () ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"|500 лет со дня рождения Николая Коперника|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|17 мая 1973 || 5 марок || colspan=1| J || colspan=1| 7.750.000 || colspan=1|250.000
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете|-
|colspan=5|Аверс: () ()Реверс: () ()Гурт: () ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"|125 лет Франкфуртскому национальному собранию|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|11 декабря 1973 || 5 марок || colspan=1| G || colspan=1| 7.750.000 || colspan=1|250.000
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете|-
|colspan=5|Аверс: () ()Реверс: () ()Гурт: () ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"|25 лет Основному закону ФРГ|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|15 мая 1974 || 5 марок || colspan=1| F || colspan=1| 7.750.000 || colspan=1|250.000
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете|-
|colspan=5|Аверс: () ()Реверс: () ()Гурт: () ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"|250 лет со дня рождения Иммануила Канта|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|4 декабря 1974 || 5 марок || colspan=1| D || colspan=1| 7.750.000 || colspan=1|250.000
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете|-
|colspan=5|Аверс: () ()Реверс: () ()Гурт: () ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"|50 лет со дня смерти Фридриха Эберта|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|26 февраля 1975 || 5 марок || colspan=1| J || colspan=1| 7.750.000 || colspan=1|250.000
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете|-
|colspan=5|Аверс: () ()Реверс: () ()Гурт: () ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"|Год сохранения Европейского культурного наследия|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|22 октября 1975 || 5 марок || colspan=1| F || colspan=1| 7.750.000 || colspan=1|250.000
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете|-
|colspan=5|Аверс: () ()Реверс: () ()Гурт: () ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"|100 лет со дня рождения Альберта Швейцера|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|3 декабря 1975 || 5 марок || colspan=1| G || colspan=1| 7.750.000 || colspan=1|250.000
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете|-
|colspan=5|Аверс: () ()Реверс: () ()Гурт: () ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"|300 лет со дня смерти Ганса Якоба Кристоффель фон Гриммельсгаузена|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|17 августа 1976 || 5 марок || colspan=1| D || colspan=1| 7.750.000 || colspan=1|250.000
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете|-
|colspan=5|Аверс: () ()Реверс: () ()Гурт: () ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"|200 лет со дня рождения Карла Фридриха Гаусса|-
! style="text-align:center" rowspan="3"| || rowspan="3"|  || colspan=1|26 апреля 1977 || 5 марок || colspan=1| J || colspan=1| 7.750.000 || colspan=1|250.000
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете|-
|colspan=5|Аверс: () ()Реверс: () ()Гурт: () ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"|200 лет со дня рождения Генриха фон Клейста|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|18 октября 1977 || 5 марок || colspan=1| G || colspan=1| 7.741.080 || colspan=1|258.920
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете|-
|colspan=5|Аверс: () ()Реверс: () ()Гурт: () ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"|100 лет со дня рождения Густава Штреземана|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|10 мая 1978 || 5 марок || colspan=1| D || colspan=1| 7.740.880 || colspan=1|259.120
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете|-
|colspan=5|Аверс: () ()Реверс: () ()Гурт: () ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"|225 лет со дня смерти Иоганна Бальтазара Неймана|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|16 августа 1978 || 5 марок || colspan=1| F || colspan=1| 7.740.880 || colspan=1|259.120
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете|-
|colspan=5|Аверс: () ()Реверс: () ()Гурт: () ()
|-
! colspan="7" align=center style="background:#eeeeee;"|150 лет Германскому археологическому институту|-
! style="text-align:center" rowspan="3"|  || rowspan="3"|  || colspan=1|18 апреля 1979 || 5 марок || colspan=1| J || colspan=1| 7.740.880 || colspan=1|259.120
|-
|colspan=5|Надписи на монетеНадписи на монете|-
|colspan=5|Аверс: () ()Реверс: () ()Гурт': () ()
|-
|}

С 1979 по 1986 год было отчеканено 15 памятных монет в 5 марок из медно-никелевого сплава.

 Памятные монеты 10 марок 
Монеты выходили дважды в год. Они выпускались в период с 1970 по 2001 годы и было выпущено 43 памятных монеты номиналом 10 марок.
Список монет номиналом 10 марок разделён на монеты, выпущенные в 1970—1972 годах и 1987—1997 годах, с содержанием серебра 62,5 %, в которых вес чистого серебра (Feinsilber) составляет 9,69 грамм, и монеты, выпущенные в 1998—2001 годах, с содержанием серебра 92,5 %, в которых вес чистого серебра (Feinsilber)'' составляет 14,34 грамм.

Золотая монета

Примечания 

Памятные монеты Германии